Sportverein Austria Salzburg – austriacki klub piłkarski z siedzibą w Salzburgu, założony 13 września 1933. Od 6 kwietnia 2005 - po przejęciu 100% akcji klubu przez koncern Red Bull - kontynuatorem jego tradycji i historii jest Red Bull Salzburg.

7 października 2005 kibice dawnej Austrii Salzburg założyli nowy klub, który od sezonu 2006/07 rozpoczął grę w najniższej klasie rozgrywkowej w kraju związkowego Salzburg.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Austrii (3): 1994, 1995, 1997
 Puchar Austrii (4): 1974, 1980, 1981, 2002
 Superpuchar Austrii (3): 1994, 1995, 1997
 Puchar UEFA
 Finalista: 1994

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa klubu
 Strona internetowa kibiców

Austriackie kluby piłkarskie
Sport w Salzburgu
Kluby piłkarskie założone w 1993